Fröschle ist der Name von
 Friedrich Fröschle (* 1944), Kirchenmusikdirektor und Organist
 Hartmut Fröschle (Hartmut Froeschle, * 1937), deutsch-kanadischer Germanist
 Helge Fröschle (* 1976), deutscher Handballspieler
 Henning Fröschle (* 1970), deutscher Handballspieler und -trainer 
 Jakob Fröschle (1742–1782), Maler und Fassmaler
 Thomas Fröschle (* 1972), deutscher Zauberkünstler und Weltmeister der Manipulation, siehe Topas (Zauberkünstler)
 Tobias Fröschle (* 1960), deutscher Jurist und Professor
 Ulrich Fröschle (* 1963), deutscher Germanist

Siehe auch:
 Fröschl